O Campeonato Catarinense de Futebol de 1992 teve a participação de 14 equipes.

Equipes Participantes

Final 
[09 Dez]      
              
Avaí 1-0 Brusque              

Local: Ressacada

Público: 20.016 (15.060 pagantes)

[13 Dez]

Brusque 2-1 Avaí (1-0 na prorrogação)

Local: Augusto Bauer

Público: 4.357 (pagantes)

Obs: Brusque campeão catarinense de 1992, recebeu a "Taça Irmãos Figueiró".

Classificação Final
Campeão: Brusque Futebol Clube

Vice: Avaí Futebol Clube

3. Marcílio Dias   35 pts (29 + 06) 

4. Joinville       34 pts (30 + 04)

5. Criciúma        34 pts (33 + 01)

6. Internacional   31 pts (29 + 02)

7. Chapecoense     30 pts (29 + 01)

8. Araranguá       29 pts (29 + 00)

9. Caçadorense     28 pts

10. Figueirense     25 pts

11. Concórdia       22 pts

12. Juventus        20 pts

13. Tubarão         18 pts

14. Blumenau        13 pts – rebaixado p/2ª Divisão em 1993

Campeão

1992
Futebol de 1992 no Brasil
1992 em Santa Catarina